John McCrae est un nom pouvant désigner :

 (1829-1883), officier britannique de la Royal Navy
 (1854-1894), militaire sud-africain
 (né en 1964), musicien et chanteur américain
John McCrea (né en 1966), auteur britannique de bandes dessinées
 (né en 1992), acteur britannique

Voir aussi
John McCrae (1872-1918), poète et militaire canadien
 (1937-2017), peintre réaliste américain

McCrea, John